Жорж Ру (, полное имя Александр Жорж Ру, ; , Ганж, департамент  — ) — французский художник-иллюстратор.

Ученик Жан-Поля Лорана. В 1880-е гг. выставлялся как живописец, однако в наибольшей степени приобрёл известность книжными иллюстрациями — прежде всего, к 22 романам Жюля Верна (больше книг Жюля Верна проиллюстрировал только Леон Бенет), начиная с книги «Найдёныш с погибшей «Цинтии»» (1885) и вплоть до «Необыкновенных приключений экспедиции Барсака», написанных Мишелем Верном на основе черновиков отца и опубликованных в 1919 году. В общей сложности Ру оставил около 1200 иллюстраций к Жюлю Верну. Среди других произведений, выходивших в оформлении Жоржа Ру, — «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона, исторический роман Жана Экара «Король Камарга», сочинения Альфонса Доде и др.

Примечания

Литература 
 George Roux (1853—1929): peintre et illustrateur. — Béziers, Musée des beaux-arts, 2012. — 50 p.

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Жюль Верн
Художники-иллюстраторы Франции